Arquata Scrivia, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria, regio Piëmont
 Arquata del Tronto, een gemeente in de Italiaanse provincie Ascoli Piceno, regio Marche